|-
| (56301) 1999 RP60||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56302) 1999 RW69||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56303) 1999 RW98||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56304) 1999 RB119||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56305) 1999 RX119||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56306) 1999 RL125||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56307) 1999 RY125||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56308) 1999 RH132||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56309) 1999 RW140||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56310) 1999 RE151||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56311) 1999 RA221||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56312) 1999 RM224||||7 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56313) 1999 SV14||||29 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56314) 1999 TZ97||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56315) 1999 TH121||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56316) 1999 TA227||||4 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56317) 1999 TJ232||||5 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56318) 1999 UR3||||20 жовтня 1999||Обсерваторія Ла-Сілья||Тіло Кранц, Крістіан Вульф
|-
| (56319) 1999 UM10||||31 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56320) 1999 VB49||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56321) 1999 VB53||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56322) 1999 VH68||||4 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56323) 1999 VE82||||5 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56324) 1999 VY175||||2 листопада 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56325) 1999 VT179||||6 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56326) 1999 VV203||||9 листопада 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56327) 1999 VH215||||3 листопада 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56328) 1999 WE||1999 WE||17 листопада 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| 56329 Таршин (Tarxien)||||28 листопада 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха, Мілош Тіхі
|-
| (56330) 1999 XS12||||5 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56331) 1999 XD33||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56332) 1999 XR34||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56333) 1999 XU100||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56334) 1999 XN101||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56335) 1999 XO111||||8 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56336) 1999 XL126||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56337) 1999 XG136||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56338) 1999 XS162||||8 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56339) 1999 XV169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56340) 1999 XE176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56341) 1999 XS221||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56342) 1999 XW238||||5 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56343) 1999 YG||1999 YG||16 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56344) 1999 YV17||||29 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56345) 2000 AN41||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56346) 2000 AK64||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56347) 2000 AU64||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56348) 2000 AH69||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56349) 2000 AZ90||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56350) 2000 AB92||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56351) 2000 AN93||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56352) 2000 AR93||||6 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56353) 2000 AB103||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56354) 2000 AF129||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56355) 2000 AX130||||6 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56356) 2000 AY138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56357) 2000 AS143||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56358) 2000 AR201||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56359) 2000 AZ228||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56360) 2000 AP239||||6 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56361) 2000 CW1||||4 лютого 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні, Маура Томбеллі
|-
| (56362) 2000 CG56||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56363) 2000 CP93||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56364) 2000 CU116||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56365) 2000 DG54||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56366) 2000 DO69||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56367) 2000 EF||2000 EF||1 березня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (56368) 2000 EU5||||2 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56369) 2000 EW6||||2 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56370) 2000 EV7||||2 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (56371) 2000 EC15||||5 березня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (56372) 2000 EX19||||7 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56373) 2000 EF20||||1 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (56374) 2000 EM24||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56375) 2000 EJ25||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56376) 2000 EE33||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56377) 2000 EU35||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56378) 2000 ED37||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56379) 2000 EU42||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56380) 2000 EJ43||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56381) 2000 EN43||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56382) 2000 ES43||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56383) 2000 EJ47||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56384) 2000 EX47||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56385) 2000 EN48||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56386) 2000 EG54||||9 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (56387) 2000 EA64||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56388) 2000 EN69||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56389) 2000 EB87||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56390) 2000 EH91||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56391) 2000 ET97||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (56392) 2000 ET106||||15 березня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (56393) 2000 ER120||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56394) 2000 EB126||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56395) 2000 EV126||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56396) 2000 EX129||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56397) 2000 EN134||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56398) 2000 EW134||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56399) 2000 EU135||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (56400) 2000 EF140||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

56300